Ostrość w logice
 Ostrość w fotografii
 Ostrość widzenia